The Sims 3: Ambitions (The Sims 3: Ambições no Brasil e Os Sims 3: Ambições Profissionais em Portugal) é o segundo pacote de expansão do jogo eletrônico de simulação de vida The Sims 3, lançado em 1 de junho de 2010 na America do Norte e em 4 de junho de 2010 na Europa. No Brasil, o lançamento ocorreu em 10 de junho de 2010, seis dias após o lançamento digital, em decorrência da saída da EA Games do país. 

The Sims 3: Ambitions apresenta novas oportunidades de carreira e mecanismos de controle no jogo. A manipulação das progressões de carreira, ações e interações dos Sims durante o trabalho é viável. Planos de carreira adicionais introduzem uma diversidade de conjuntos de habilidades disponíveis para aquisição. Esses recursos, que estavam ausentes no The Sims 3, dão aos jogadores maior controle sobre a carreira, as escolhas e a vida de seus Sims.

Jogabilidade 

The Sims 3: Ambitions é um pacote de expansão baseado em carreira e apresenta novos caminhos de carreira, mudando o estilo de jogo envolvido no jogo. Na versão sem Ambitions de The Sims 3, todas as carreiras eram conhecidas como "Toca de Coelho", uma referência a Alice no País das Maravilhas e seu desaparecimento em uma toca de coelho. Todas as carreiras teriam um prédio específico (Política: Prefeitura; Polícia: Delegacia; Médico: Hospital; etc.). No entanto, com Ambitions, as novas carreiras têm jogabilidade prática, o que significa que o jogador pode controlar o que seus Sims fazem em suas carreiras, com duas exceções.

Esses exemplos de planos de carreira incluem combate a incêndios, investigador e estilista. O cumprimento dos deveres e tarefas associados à carreira são cometidos pelos jogadores. Os bombeiros mantêm equipamentos, extinguem incêndios domésticos, resgatam Sims de casas em chamas. Os investigadores resolvem casos e mistérios convencendo ou subornando Sims para obter informações, invadindo casas em busca de pistas ou roubando itens para obter evidências. Estilistas são contratados por vizinhos para oferecer conselhos de moda e fazer reformas. O sucesso ou fracasso das tarefas e resultados do dever é controlado pelos jogadores.

A implementação do recurso Skill Careers aumenta as oportunidades de carreira e possibilita o trabalho autônomo. Sims autônomos utilizam suas habilidades existentes para criar produtos, como pinturas, produtos caseiros ou obras de literatura e lucram com seus trabalhos.

Carreiras de tatuagem e estilista permitem que os jogadores modifiquem outros Sims. A complexidade do sistema de tatuagem permite que os jogadores produzam designs únicos, selecionando formas, cores e camadas de tatuagem, e estilistas desenham roupas e estilos de cabelo. Esses exemplos fazem uma ponte entre o Modo Criar um Sim e o Modo Ao Vivo, o que significa que a modificação em tempo real dos Sims é prática pela primeira vez na série Sims. Existem 6 maneiras possíveis de um Sim morrer: fome, afogamento, incêndio, eletrocução, velhice ou maldição da múmia. Um sétimo cenário de morte possível foi adicionado com Ambitions, Morte por Meteoro. Um meteoro pode atacar a qualquer momento. Se o jogador tiver o Seasons e Ambitions, ele pode fazer um alienígena invocar um meteoro. Se o Sim do jogador estiver sob a sombra do meteoro, ele cairá sobre o Sim e o atormentará.

Twinbrook 
Twinbrook é um mundo que veio com o Ambitions. É mais provável que tenha o nome de dois rios gêmeos que fluem em ambos os lados da parte mais rica da cidade, perto das famílias NPC (Personagem Não Jogável) como os Whelohffs.

Twinbrook enfatiza as novas carreiras/profissões e habilidades introduzidas em Ambitions, como a profissão de Estilista ou a habilidade de Inventar. O mundo está situado em um bayou, com muitas pontes e pode estar no estado de Simisouri (de acordo com a biografia dos sims NPC). Grande parte da cidade é projetada em estilo francês, como muitas cidades da bayou. Por exemplo, a biblioteca da cidade é um design clássico francês com dois pórticos, um em ambas as entradas. Além disso, a família Curioso, uma família pré-constituída do The Sims 2, reside na cidade.

Profissões

Outros recursos adicionais 
The Sims 3: Ambitions também traz alguns outros recursos ao lado dele. Isso inclui novos traços e algumas habilidades diferentes.

Traços 
The Sims 3: Ambitions também tem novos traços – Ambientalista. Sims Ambientalistas gostam de ir de bicicleta para o trabalho, usar um varal em vez de uma secadora de roupas e ter prazer em economizar energia de qualquer maneira. Como um bom observador, você pode ser um detetive melhor do que nunca. Um estranho tem a chance de ser um inventor de sucesso. Agora também existem traços para negociantes e escultores.

Habilidades 
Também há novas habilidades no The Sims 3: Ambitions. Isso significa que os Sims podem trabalhar por conta própria e ganhar dinheiro vendendo coisas na Loja de Consignação da cidade. Como acontece com todas as habilidades no The Sims 3, elas precisam ser aprendidas, e quanto mais os Sims fazem as coisas, melhor eles se tornam (e, neste caso, é mais provável que ganhem mais dinheiro com elas).

Invenção 
Usando uma ferramenta de invenção que pode ser comprada em lotes, os Sims podem usar sucata para criar objetos. Eles podem ser pequenos ou grandes; insignificante ou inovador.

Detonação 
Como um Inventor, os Sims precisam de sucata. Eles podem ser comprados (por um preço relativamente alto) na ferramenta de invenção ou podem ser coletados. Os Sims podem encontrar bastante sucata no ferro-velho local. Eles o obtêm explodindo;  eles podem encontrar objetos quebrados e consertá-los. No entanto, os jogadores também podem fazer os Sims detonarem outros objetos – incluindo propriedades de outros Sims. Eles geralmente receberão uma multa por causar danos públicos, mas pode ser útil se vingar de sims que eles não gostam, ou simplesmente para ver um carro explodindo. A detonação dentro do lote real do sim geralmente não é recomendada, pois (especialmente com coisas como veículos ou computadores, que são altamente explosivos) pode causar danos extensos e causar incêndios domésticos.

Escultura 
A escultura é semelhante à pintura. Usando uma mesa de escultura, os Sims podem desenhar esculturas que podem ser vendidas. Essas esculturas podem ser feitas em barro, madeira e gelo.

Desenvolvimento 
Scott Evans, gerente geral do estúdio de The Sims disse: "A variedade de carreiras para escolher é incomparável e nunca demos aos jogadores a oportunidade de seguir seus Sims para o trabalho e afetar suas ações no trabalho. The Sims 3 Ambitions muda isso. As ações dos jogadores no trabalho agora afetam diretamente suas vidas, comunidade e vizinhos e se tornam uma parte extremamente importante de como o jogo é jogado.

O produtor associado Grant Rodiek explicou que a jogabilidade baseada na carreira era algo que a equipe sempre quis fazer. "Sempre nos esforçamos para fazer algo novo que nunca foi visto no The Sims antes." Rodiek explicou que o foco principal de um pacote de expansão dependia de três elementos: feedback da comunidade, o que a equipe de desenvolvimento deseja fazer e limitações de software.

Além disso, versões para dispositivos móveis foram lançadas como jogos autônomos.

Música 
Vários artistas famosos foram contratados para gravar músicas em Simlish para The Sims 3: Ambitions. Robi Kauker, diretor de áudio da Maxis na EA disse: "Cada vez que decidimos criar uma trilha sonora para um pacote de expansão, é sempre emocionante combinar a vibração do jogo com a música por nossa incrível linha de artistas extremamente diversificados. É divertido ouvir faixas hits no idioma do The Sims, e acho que os fãs ficarão satisfeitos em encontrar suas músicas e artistas favoritos ao longo deste jogo e, sem dúvida, descobrirão novas bandas para seguir em The Sims 3 Ambitions.

Recepção 

Anthony Gallegos do IGN disse que "não reinventa a série, mas é muito mais substancial do que muitas outras expansões dos Sims". Kevin VanOrd da GameSpot, por outro lado, chamou-a de "uma expansão inteligente e agradável, [que é] cheia de inteligência e caráter". Dan Stapleton da PC Gamer deu ao jogo uma nota 85 de 100, elogiando suas novas adições e carreiras. Tracy Erickson da Pocket Gamer revisou a versão do jogo para iPhone, dando-lhe 7 de 10 e elogiando o sistema de personalização, adição de bebês e facilidade quando se trata de cozinhar.

Ligações externas 
Site oficial

Jogos eletrônicos de 2010
Ambitions
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos para iOS
Jogos eletrônicos de simulação de vida
Jogos para macOS
Jogos para celular
Jogos eletrônicos de simulação social
The Sims
Pacotes de expansão de jogos eletrônicos
Jogos eletrônicos desenvolvidos nos Estados Unidos
Jogos eletrônicos com protagonistas de gênero selecionável
Jogos para Windows